Arrhenia är ett släkte av lavar. Enligt Catalogue of Life ingår Arrhenia i familjen Tricholomataceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen trådklubbor, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Basidiesvampar
Arrhenia